Ю́рген Шпарва́ссер (; род. 4 июня 1948, Хальберштадт) — немецкий футболист. Играл нападающим и атакующим полузащитником в «Магдебурге».

Биография 
За 53 игры в составе Сборной ГДР по футболу забил 15 голов.

Приобрёл широкую известность в 1974 году, когда команда ГДР единственный раз за свою историю выступала на финальном турнире чемпионата мира, который проходил на территории соседней ФРГ.

В 1-м раунде команды ГДР и ФРГ оказались в одной группе. Матч между командой ГДР и будущим чемпионом мира, состоявшийся 22 июня 1974 года, завершился сенсационной победой ГДР со счётом 1:0. Гол на 77-й минуте матча забил Юрген Шпарвассер.

Этот гол длительное время показывали по телевидению ГДР в идеологических целях. Однако, в дальнейшем, Юрген Шпарвассер, будучи приглашённым на турнир ветеранов в ФРГ, отказался возвращаться в ГДР.

В ФРГ Шпарвассер вначале выполнял обязанности помощника тренера, в 1988—1990 годах помогал Карлу-Хайнцу Фельдкампу тренировать «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне), затем стал главным тренером команды «Дармштадт 98» из Второй Бундеслиги. В настоящее время сотрудничает в качестве эксперта с рядом печатных изданий и телеканалов Германии.

Достижения 
 Победитель Кубка обладателей кубков УЕФА: 1974
 Номинант на «Золотой мяч»: 1974

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Интервью 

Футболисты ГДР
Игроки сборной ГДР по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Игроки ФК «Магдебург»